

Astronomia 
2000 Herschel – asteroide della fascia principale
35P/Herschel-Rigollet – cometa
Cratere Herschel – cratere lunare
Cratere Herschel – cratere di Marte
Cratere Herschel – cratere di Mimas
Cratere C. Herschel – cratere lunare
Cratere J. Herschel – cratere lunare
Herschel Space Observatory – telescopio spaziale
Telescopio William Herschel – telescopio sito a La Palma, Isole Canarie

Geografia 
Herschel (Sudafrica) – città della Municipalità locale di Senqu (Sudafrica)
Herschel (Saskatchewan) – Canada
Herschel (Yukon) – Canada
Herschel Bay – Canada
Herschel Heights – Alexander Island, Antartico
Herschel Island – Canada
Mount Herschel – Antartico
Cape Sterneck – Antarctico

Persone 
Caroline Lucretia Herschel – astronoma, matematica e cantante lirica britannica 
John Herschel – astronomo, matematico e chimico britannico
William Herschel – astronomo, fisico e musicista britannico
William James Herschel – magistrato britannico

Altro 
Herschel - variante del nome proprio di persona Hirsh
Herschel Supply Co. – azienda canadese di moda